Piero Sicoli (* 1954) ist ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er arbeitet als Koordinator am Osservatorio Astronomico Sormano (IAU-Code 587) in Sormano, wo er für die Berechnung der Bahndaten von erdnahen Objekten verantwortlich ist. Im Zeitraum von 1994 bis 1998 entdeckte er zusammen mit seinen Kollegen 43 Asteroiden.

Der Asteroid (7866) Sicoli wurde nach ihm benannt.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5. Auflage. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3. (englisch) (Voransicht bei Google Book Search)

Weblinks 
 Osservatorio Astronomico Sormano (OAS) (englisch)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Amateurastronom
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1954
Mann